Сьюдад-Родриго ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 239,61 км². Население — 13777 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 86 км.

Фотографии

Города-побратимы 

Сьюдад-Родриго состоит в дружеских взаимоотношениях со следующими городами-побратимами:

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web con información general sobre Ciudad Rodrigo
 Web Oficial del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
 Web sobre Ciudad Rodrigo y su entorno. Rutas, escapadas, servicios..
 Centro de Estudios Mirobrigenses
 Diócesis de Ciudad Rodrigo
 Conjuntos Históricos de Salamanca
 Catedral de Santa María 
 

Муниципалитеты Саламанки